Печорний — українське прізвище.
 Печорний Петро Петрович ( 1932) — український художник-декоратор (кераміка).
 Олена Печорна — українська письменниця, лауреат премії Олеся Гончара 2010 року.

Див. також 
 Печорна